Agua Buena ist der Name folgender Orte

in Chile:
 Agua Buena (Bío Bío)
 Agua Buena (Libertador General Bernardo O’Higgins)
 Agua Buena (Ñuble)

in Panama:
 Agua Buena (Los Santos)